Rio Capra (Argeş)
Rio Capra (Gilort)
Rio Capra (Iad)
Rio Capra (Motru)
Ou ainda:
Rio Capra Mică

Desambiguação